Вишеград может означать:
 Вишеград — город в Боснии и Герцеговине;
 Вишеград — город в Венгрии;
 Вишеград — село и замок в Болгарии.

См. также 
 Вышгород (значения)
 Вишеградская группа
 Вышеград (значения)